DDR-Oberliga w piłce siatkowej mężczyzn – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek siatkarskich w NRD, rozgrywana w latach 1951–1991. Zwycięzca ligi zostawał mistrzem kraju.

Medaliści

Przypisy 

Piłka siatkowa w Niemieckiej Republice Demokratycznej